USS King — название двух эскадренных миноносцев ВМС США.

 USS King (DD-242) — эскадренный миноносец типа «Клемсон». Спущен на воду в 1920 году. Продан на слом в 1946 году.
 USS King (DDG-41) — эскадренный миноносец типа «Кунц». В строю с 1960 по 1991 год.